Кощеево — название населённых пунктов в России:

 Кощеево — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Кощеево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Кощеево — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Боровецкое сельское поселение.
 Кощеево — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Воробьёвское сельское поселение.
 Кощеево — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Кощеево — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Кощеево — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Кощеево — село в Родниковском районе Ивановской области.
 Кощеево — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Кощеево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Кощеево — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Кощеево — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, Великосельское сельское поселение.
 Кощеево — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, Шопшинское сельское поселение.

См. также 
 Кощеев